Delirium tremens steht für:

 Delirium tremens, potenziell lebensbedrohende Komplikation bei einer längeren Alkoholkrankheit
 Delirium Tremens, bayerische Thrash-Metal-Band (ab 1996)
 Delirium tremens (Biermarke) der belgischen Brauerei Huyghe

Siehe auch:
 Delirium (Begriffsklärung)